Седат Хаккы Эльдем (; 18 августа 1908, Стамбул — 7 сентября 1988, Стамбул) — турецкий  и теоретик архитектуры. Считается одним из ведущих архитекторов Турции XX века.

Биография

Ранние годы 
Седат Хаккы Эльдем родился 18 августа 1908 году в Стамбуле. 

Окончил академию изящных искусств в Стамбуле. В 1931-32 годах учился в Европе. После возвращения в Турцию до 1978 года преподавал в академии изящных искусств.

Спроектировал отель Хилтон в Стамбуле.

Лауреат премии Ага-хана в области архитектуры.

Умер 7 сентября 1988 года в Стамбуле.

Примечания

Литература 
 

Архитекторы Стамбула
Архитекторы-модернисты
Теоретики архитектуры